Plaatsen in Estland
Ulvi (Mustvee) - plaats in de gemeente Mustvee, Estland
Ulvi (Vinni) - plaats in de gemeente Vinni, Estland

Personen
Ulvi Cemal Erkin - Turks musicus
Ulvi Rajab - Azerbadjaans acteur
Ulvi Uraz - Turks acteur en regisseur
Ulvi Voog - Ests zwemmer